Název Krásné má více obcí:
  1. Krásné (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
  2. Krásné (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
  3. Krásné (Hraběšice) – část obce Hraběšice v okrese Šumperk
  4. Krásné (Tři Sekery) – část obce Tři Sekery v okrese Cheb

Další obce nesou tento pojem v názvu: 
  5. Krásné Březno – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem
  6. Krásné Loučky – část města Krnov v okrese Bruntál
  Krásné Pole – více sídel
  7. Krásné Údolí – obec v okrese Karlovy Vary
  8. Krásné Údolí (Černošín) – část obce Černošín v okrese Tachov
Další místopisné názvy: 
 (1.) Vysílač Krásné – vysílač u obce Krásné v okrese Chrudim
 (3.) Krásné (vodní nádrž) – vodní nádrž u Šumperka

Jiný význam:
 Krásné nové stroje – hudební skupina

Související články 
 Krásná – rozcestník
 Krásno – město v okrese Sokolov

Externí odkazy